Gotzendorf ist der Ortsname von

 Gotzendorf (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Gotzendorf (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Götzendorf